Das Akronym NEPS steht für:

 Nationales Bildungspanel, (National Educational Panel Study)
 Northern Europe Pipeline System, die Treibstoff-Versorgung der NATO

NEPS